Поручейник () — вид птиц из семейства бекасовых.
 Поручейник () — род растений семейства Зонтичные.